Linia – città e sottoprefettura del Ciad
Linia – comune rurale della Polonia